Lauster steht für:

 Adolf Lauster & Co., deutsches Steinbruchunternehmen

Personen:
 Imanuel Lauster (1873–1948), deutscher Techniker und Manager
 Jörg Lauster (* 1966), deutscher Theologe
 Peter Lauster (* 1940), deutscher Psychologe und AUtor

Siehe auch:
 Lauster-Achse